Diecezja Viana (Angola)
 Diecezja Viana (Brazylia)